Il singolare femminile  del torneo di tennis Latrobe City Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ashleigh Barty che ha battuto in finale Arina Rodionova 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Olivia Rogowska (secondo turno)
 Ashleigh Barty (Campionessa)
 Dar'ja Gavrilova (semifinali)
 Bojana Bobusic (quarti di finale)

 Zuzana Zlochová (quarti di finale)
 Alizé Lim (quarti di finale)
 Arina Rodionova (finale)
 Sally Peers (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Latrobe City Tennis International 2012